Yalan è un singolo del cantante turco Emre Altuğ, terzo estratto dall'album Sıcak.

Video musicale 
Il videoclip è stato girato dal regista Mustafa Mayadağ e le riprese sono state fatte ad Adalia nell'agosto 2003.

Collegamenti esterni